Jméno a příjmení Bohumil Kovář má více nositelů:

 Bohumil Kovář (1921–1979) – český jezuita
 Bohumil Kovář (motocyklový závodník) (1932–2000) – český motocyklový závodník
 Bohumil Kovář (herec) (1930–2006) – český divadelní herec, režisér a kabaretiér